Challenger – wahadłowiec NASA
 Dodge Challenger – samochód osobowy marki Dodge
 Mk VIII Challenger – brytyjski czołg okresu II wojny światowej
 Challenger 1 i Challenger 2 – brytyjskie czołgi podstawowe
 HMS "Challenger" – osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy
 ATP Challenger Series – cykl turniejów tenisowych
 Challenger Series – cykl zawodów w łyżwiarstwie figurowym
 Challenger – polski zespół heavy metalowy
 Challenger – ciągnik rolniczy gąsienicowy
 Challenger – parowóz
 Challenger – moduł księżycowy misji Apollo 17
 Challenger – film z 1990 roku
 Challenger – album Memphis May Fire